Nová Ves („neues Dorf“, „Neudorf“) ist der Name folgender geographischer Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Spišská Nová Ves, Stadt in der Slowakei
 Nová Ves I, Gemeinde im Okres Kolín, Tschechien
 Nová Ves nad Lužnicí, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Nová Ves nad Nisou, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
 Nová Ves nad Popelkou, Gemeinde im Okres Semily, Tschechien
 Nová Ves pod Pleší, Gemeinde im Okres Příbram, Tschechien
 Nová Ves u Albrechtic, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 Nová Ves u Bakova, Gemeinde im Okres Mladá Boleslav, Tschechien
 Nová Ves u Brloha, Gemeinde im Okres Český Krumlov, Tschechien
 Nová Ves u Českých Budějovic, Gemeinde im Okres České Budějovice, Tschechien
 Nová Ves u Chotěboře, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Nová Ves u Chrastavy, Gemeinde im Okres Liberec, Tschechien
 Nová Ves u Chýnova, Gemeinde im Okres Tábor, Tschechien
 Nová Ves u Heřmanova, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Nová Ves u Hříškova, Gemeinde im Okres Louny, Tschechien
 Nová Ves u Jarošova, Gemeinde im Okres Svitavy, Tschechien
 Nová Ves u Kdyně, Gemeinde im Okres Domažlice, Tschechien
 Nová Ves u Leštiny, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Nová Ves u Mladé Vožice, Gemeinde im Okres Tábor, Tschechien
 Nová Ves u Nelahozevsi, Gemeinde im Okres Mělník, Tschechien
 Nová Ves u Nového Města na Moravě, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Nová Ves u Oslavan, Gemeinde im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Nová Ves u Prahy, Gemeinde im Okres Praha-východ, Tschechien
 Nová Ves u Plzně, Gemeinde im Okres Plzeň-jih, Tschechien
 Nová Ves u Sokolova, Gemeinde im Okres Sokolov, Tschechien
 Nová Ves u Strakonic, Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien
 Nová Ves u Světlé, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Nová Ves u Třebíče, Gemeinde im Okres Třebíč, Tschechien
 Nová Ves v Horách, Gemeinde im Okres Most, Tschechien
 Kuřimská Nová Ves, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
 Moravská Nová Ves, Gemeinde im Okres Břeclav, Tschechien
 Ostrožská Nová Ves, Gemeinde im Uherské Hradiště, Tschechien
 Tišnovská Nová Ves, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien

Orte und Gemeindeteile:
 Nová Ves (Veľký Krtíš), Ort bei Veľký Krtíš, Slowakei
 Nová Ves nad Váhom, Ort bei Nové Mesto nad Váhom, Slowakei
 Nová Ves nad Žitavou, Ort bei Nitra, Slowakei
 Charvátská Nová Ves, Ortsteil von Břeclav, Tschechien
 Devínska Nová Ves, Stadtteil der Stadt Bratislava, Slowakei
 Košická Nová Ves, Stadtteil der Stadt Košice, Slowakei

 Nová Ves nad Odrou, Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Libavá, Tschechien
 Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, Ortsteil von Frýdlant nad Ostravicí im Okres Frýdek-Místek, Tschechien
 Nová Ves pod Přimdou, Ortsteil von Třemešné im Okres Tachov, Tschechien
 Nová Ves, Wüstung im böhmischen Erzgebirge, Tschechien, siehe Vilejšov
 Nová Ves (Bohumín), Ansiedlung von Bohumín, Tschechien
 Nová Ves (Číměř), Ortsteil von Číměř, Tschechien
 Nová Ves (Čistá), Ortsteil von Čistá, Tschechien 
 Nová Ves (Hora Svatého Šebestiána), Ortsteil von Hora Svatého Šebestiána, Tschechien
 Nová Ves (Lukov), Ansiedlung von Lukov, Tschechien
 Nová Ves (Nepomyšl), Ortsteil von Nepomyšl, Okres Louny
 Nová Ves (Odry), Ansiedlung von Odry, Okres Nový Jičín, Tschechien
 Nová Ves (Pohořelice), Ortsteil von Pohořelice, Tschechien
 Nová Ves (Skuteč), Ortsteil von Skuteč, Tschechien
 Nová Ves (Zámrsk), Ortsteil von Zámrsk, Tschechien

historisch:
 Nowawes, heute Potsdam-Babelsberg, Deutschland
 Převýšov, Tschechien
 Nová Dědina, Okres Kroměříž, Tschechien, bis 1907
 Nové Oldřůvky, Okres Olomouc, Tschechien, bis 1924
 Vysoká (Malá Morava), Okres Šumperk, Tschechien, bis 1948

Siehe auch:
 Nowa Wieś